Quitman este numele a mai multor locuri (șase localități și două comitate) din Statele Unite ale Americii,

Localități
Quitman, statul 
Quitman, statul 
Quitman, statul 
Quitman, statul 
Quitman, statul  și
Quitman, statul

Comitate
Comitatul Quitman, statul  și
Comitatul Quitman, statul

Personalitate
Toate au fost denumite după 

John A. Quitman, general de armată și guvernator al statului 

Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice
Nume proprii